Частное лунное затмение состоится 4 июня 2012 года. Луна будет покрыта примерно на одну треть тенью Земли при максимальной фазе затмения. Часть Луны будет в полутени и значительно потускнеет. Это первое из двух лунных затмений в этом году, второе произошло 28 ноября 2012 года.

Видимость 
По прилагаемой ниже схеме видно, что полной картиной затмения могут полюбоваться лишь жители восточной части Австралии, Тихого океана и западной части Аляски. Жители дальнего востока смогут пронаблюдать затмение на восходе Луны. А затмение на закате смогут увидеть жители Северной и Южной Америки.

Карта

Примечания

Ссылки 

 Каталог лунных затмений 2001—2020 гг.
 Астрономический календарь на 2012 год

2012
2012 год в науке